Doroteja Erić – tennista serba
 Marija Erić – ex cestista serba
 Nenad Erić – calciatore serbo naturalizzato kazako
 Slađana Erić – pallavolista serba

Pagine correlate
Eric